

Села:
 Ігорівка — Автономна Республіка Крим, Сакський район
 Ігорівка — Запорізька область, Мелітопольський район
 Ігорівка — Сумська область, Конотопський район